Квинт Мину́ций Терм () — имя следующих государственных деятелей Древнего Рима эпохи Республики:
 Квинт Минуций Терм (ум. 188 до н. э.), консул в 193 и проконсул Лигурии в 192—190 гг. до н. э.; 
 Квинт Минуций Терм (ум. после 86 до н. э.), монетный триумвир около 103 года до н. э., участник Союзнической войны;
 Квинт Минуций Терм (ум. после 35 до н. э.), плебейский трибун в 62 и претор, предположительно, в 58 гг. до н. э., накануне гражданской войны в Риме управлявший Азией.